Верджиния () — город в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США. На площади 49,7 км² (48,8 км² — суша, 0,9 км² — вода), согласно переписи 2002 года, проживают 9157 человек. Плотность населения составляет 187,7 чел./км².

 Телефонный код города — 218%post%
 FIPS-код города — 27-67288
 GNIS-идентификатор — 0662719

Примечания

Ссылки 

 Virginia, Minnesota — City Government website 
 Land of the Loon Festival — June — website 
 RangeCities.com website

Города округа Сент-Луис (Миннесота)